Obična borovnica, Vaccinium myrtillus, biljka endemična Euraziji, Grenlandu i sjevernoj Americi
 Američka borovnica, Vaccinium corymbosum, biljka endemična sjevernoj Americi, ali uvedena u Europu i sada jako kultivirana
 Borovnica, Vaccinium spp., biljni rod koji ima oko 500 vrsta, među kojima su obična borovnica, Američka borovnica i brusnica
 Modra kozokrvina, Lonicera caerulea, biljka ponekad nazvana sibirskom borovnicom, ali iz porodice kozokrvnice (Caprifoliaceae)
 Borovnica (strip), strip hrvatskog autora Darko Macan

Zemljopis:
 Borovnica (Slovenija), grad i središte istoimene općine Borovnica u Sloveniji
 Borovnica (Prozor-Rama, BiH), naselje u općini Prozor-Rama, BiH
 Borovnica (Zavidovići, BiH), naselje u općini Zavidovići, BiH
 Donja Borovnica, naselje u općini Vareš, BiH
 Gornja Borovnica, naselje u općini Vareš, BiH